Teater kan syfta på:

 Teater – en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik
Teaterhus – en plats, en byggnad, eller en del av en byggnad, där skådespel uppförs
Theater (sång) – Västtysklands låt i Eurovision Song Contest 1980
Teater –  ett geografiskt område där ett krig äger rum, se Krigsskådeplats